En los países coloniales y en los países dependientes, la burguesía nacional es la clase dominante y la propietaria de los medios más importantes de producción.Muchas veces participa en la revolución antiimperialista junto a la clase obrera, campesinos, empleados e intelectualidad fomentando una verdadera Industria Nacional junto a un vigoroso mercado interno y a un Estado rector de la economía,pero,otras veces,a medida que se agudiza la lucha de clases en el interior del país de esta burguesía comienza a asociarse con la Gran Burguesía Monopolista de los países Centrales.En los países en desarrollo, que se han liberado del colonialismo históricamente la burguesía nacional siempre osciló entre dichas variantes.

Clases sociales